Сельва (від лат., іт.,  — «ліс»)

 Синонім Амазонського дощового лісу
 Сельва (Мальорка) — комуна на острові Мальорка
 Сельва-ді-Валь-Гардена — комуна в італійській провінції Больцано

Див. також 
 Сельба — прибережний округ (comarca) в Каталонії